Мамыри́ — деревня в Новомосковском административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года была в составе Ленинского района Московской области). Входит в состав поселения «Мосрентген».

По данным на 2005 год в деревне проживало 33 человека.

История 
Возникает в середине XIX века как выселки из соседней упразднённой деревни Должниково.

В XX веке к западу от деревни возникают военный аэродром и военный городок, а также хутора, в которых жили военные.

Население

Инфраструктура 
В данный момент на территории деревни Мамыри находятся такие ритейлеры как «Дикси», «Карусель», «Азбука вкуса», «Стокманн», «Мега Молл», «ИКЕА», «Ашан», крупнейшая в России строительная ярмарка «Славянский Мир». Деревня Мамыри является крупнейшей торговой площадкой на территории «Новой Москвы».

Расположение 
Деревня Мамыри находится примерно в 8 км к востоку от центра города Московский. Деревня расположена у Калужского шоссе примерно в километре от МКАД. Рядом с деревней находится Троицкий лесопарк.

Перспективы 
Планируется строительство дублёра Калужского шоссе — автодороги Мамыри—Пенино—Шарапово.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Новомосковского административного округа